Гран-при Нидерландов 1955 года  - гонка Формулы-1, состоявшаяся на трассе Зандворт on 19 июня 1955 года. Она стала пятым этапом чемпионата мира.

Гонка 

|}

 Это гран-при, состоявшееся через неделю после катастрофы в Ле Мане стало одновременно первым для Нано да Силва-Рамоса и последним - для бельгийца Джонни Клэза.
 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 1:40,0;
 Быстрый круг: Роберто Мьерес — 1:48,3 (единственный раз в карьере)
 Круги лидирования: Хуан Мануэль Фанхио 100 кругов (1-100)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Спорт в Нидерландах в 1955 году
События 19 июня
Июнь 1955 года